

Ногайти — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Ногайти — село, Бейнеуський район, Мангістауська область

Див. також 
 Ногайтинський сільський округ